2 miejscowości w Polsce:
 Trzebicz – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Trzebicz – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik

Zobacz też: Třebíč – miasto w Czechach (na Morawach), w Kraju Wysoczyzna